

Geografia
Monti – comune italiano della Sardegna in provincia del Nord-Est Sardegna
Monti Scalo – frazione del suddetto
Monti – rione di Roma
Monti – frazione di Cairo Montenotte in provincia di Savona
Monti – frazione di Gaiole in Chianti in provincia di Siena
Monti – frazione di Licciana Nardi in provincia di Massa
Monti di Villa – frazione di Bagni di Lucca in provincia di Lucca

Persone

Altro
Modello di Klein-Monti – modello di comportamento di una banca in regime di monopolio

Pagine correlate 
 Monte